Нашуа има више значења:
 Нашуа (Ајова)
 Нашуа (Њу Хемпшир)
 Нашуа (Минесота)
 Нашуа (Монтана)